Burla se poate referi la:
 Localități din România:
 Burla, Botoșani
 Burla, Suceava, reședința comunei cu același nume
Oameni
Mihail Burla, om politic din Transnistria